Вооружённые силы Исламского государства — боевая организация Исламского государства. 

Общая численность организации на пике оценивалась от десятков тысяч до более чем двухсот тысяч человек. Вооружённые силы ИГ быстро росли во время его территориальной экспансии в 2014 году. Вооруженные силы ИГ, включая группы, включенные в его состав в 2014 году, открыто действуют и контролируют территорию во многих городах Ливии и Нигерии. В октябре 2016 года он завоевал город Кандала в Пунтленде, Сомали. Он завоевал большую часть восточной Сирии и западного Ирака в 2014 году, территорию, которую он окончательно потерял только в 2019 году. Он также имел пограничные столкновения и совершал вторжения в Ливан, Иран и Иорданию. Группы, связанные с ИГ, действуют в Алжире, Пакистане, на Филиппинах и в Западной Африке (Камерун, Нигер и Чад). В январе 2015 года также было подтверждено военное присутствие ИГ в Афганистане и Йемене.

Вооружённые силы Исламского государства основаны на лёгких мобильных подразделениях пехоты, использующих такие транспортные средства, как пикапы с пушечным вооружением (техника), мотоциклы и автобусы для быстрого продвижения. Они также использовали артиллерию, танки и бронетранспортеры, большую часть которых они захватили у иракской и сирийской армий.

ИГ имеет долгую историю использования заминированных грузовиков и автомобилей, террористов-смертников и самодельных взрывных устройств. Они также разместили химическое оружие в Ираке и Сирии.

История

Ранняя история 

Исламское государство Ирак — протогосударство, сформированное из сети исламистских иракских повстанческих группировок предшественников джихадистских группировок, воевавших против иракской власти и против сил международной коалиции в Ираке в 2006-2008 годах, во время войны в Ираке, террористические отряды и укрепления ИГИ дислоцировались в городе Мосул в провинциях Багдад, Анбар и Дияла. Исламское государство Ирак объявило Баакубу своей столицей. В апреле 2013 года Исламское государство Ирак распространилось на Сирию и объявило себя Исламским государством Ирака и Леванта. Сумев приобрести в сирийской войне репутацию самой жестокой из джихадистских группировок, ИГИЛ легко расширяло свои боевые организации с помощью притока иностранных джихадистов из-за рубежа. Одновременно ИГИЛ вышло из-под контроля международной террористической сети Аль-Каида.

Наступление 2014 года 

Группировка обрела широкую известность летом 2014 года, когда боевики начали полномасштабное наступление на северные и западные районы Ирака, а также в северной Сирии (Курдистан). Примечательно, что, согласно британскому изданию The Telegraph, власти Великобритании и США знали о предстоящих боевых действиях в Ираке. Об этом им сообщили представители курдских спецслужб, в руки которых попали сведения о начале наступления на новые территории, подконтрольные Багдаду.

10 июня 2014 года боевики ИГИЛ под руководством Тархана Батирашвили захватили Мосул, 11 июня ими был взят Тикрит, а через несколько дней подошли вплотную к Багдаду. 15 июня боевики ИГИЛ захватили Талль-Афар.

Вооружение группировки 

В качестве оружия боевики используют вооружённые пикапы. Имеется тяжёлое вооружение, захваченное на складах иракской армии.

В апреле 2017 года, при нанесении международной коалицией, возглавляемой США, авиаудара по Западному Мосулу, был уничтожен завод по производству беспилотных летательных аппаратов.

ИГ использует террористов-смертников.

Примечания 

Вооружённые силы
Исламское государство